Tjerni Osm kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerni Osm (vattendrag), Lovetj, 
 Tjerni Osm (distrikt), Lovetj, Obsjtina Trojan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar